Braille kan syfta på:

 Louis Braille (1809–1852), fransk blindlärare
 Brailleskrift – används av synskadadade eller blinda personer i större delen av världen
 9969 Braille – en asteroid